

Nederlandse personen 
 Annelies Smeets, handbaltrainster
 Betsy Smeets, actrice en cabaretière
 Bryan Smeets, voetballer
 Frans Smeets, houtdraaier, glazenier, mozaïekkunstenaar, schilder etc
 Harrie Smeets, bisschop
 Hubert Smeets, journalist
 Huub Smeets, voetballer
 Ionica Smeets, wiskundige en wetenschapsjournaliste
 Jan Smeets, burgemeester
 Jan Smeets, oprichter van Pinkpop
 Jan Smeets, schaker
 Jorg Smeets, voetballer
 Jorrit Smeets, voetballer
 Loes Smeets, voetbalster
 Lou Smeets, tuinarchitect en cultuurtechnicus
 Mark Smeets, striptekenaar
 Mart Smeets, presentator en sportcommentator
 Martin Smeets, burgemeester
 Martine Smeets, handbalster
 Nynke Smeets, softbalster
 Pauline Smeets, politica
 Raymond Smeets, voetballer
 René Smeets,  beeldhouwer, keramist, meubelontwerper, etc
 Roger Smeets, langeafstandsloper
 Sidney Smeets, advocaat en voormalig parlementslid
 Tjerk Smeets, honkballer

Belgisch persoon 
 Jaak Smeets, redacteur en journalist
 Jef Smeets, Belgisch politicus
 Sven Smeets, Belgisch voormalig rallynavigator
 Theodoor Smeets, politicus voor de CVP
 Michele Rocco Smeets, Belgisch acteur en software ontwikkelaar ook bekend als Mike "The Spike" Smith

Varia 
 Koninklijke Smeets Offset, een bedrijf te Weert
 Smeets (jenever), Belgisch jenevermerk